Franopol peut désigner en Pologne :

 Franopol, village de la voïvodie de Mazovie
 Franopol, village de la voïvodie de Łódź